Села:
 Чернин — Київська область, Таращанський район
 Чернин — Рівненська область, Вараський район

 Чернин — Київська область, Вишгородський район. Затоплене під час спорудження Київського водосховища.